Det Gule Palæ (dt.: Das gelbe Palais) ist der Name mehrere Bauwerke in Dänemark:

 Det Gule Palæ (Gråsten), Palais in Gråsten, Sønderjylland
 Det Gule Palæ (Kopenhagen), Herrenhaus in Kopenhagen
 Det Gule Palæ (Stellwerk), umgesetztes ehemaliges Stellwerk der DSB in Gedser in der Region Sjælland
 Det Gule Palæ (Ordrup), Siedlung für soziale Wohnzwecke in der Kommune Gentofte
 Det Gule Palæ in Roskilde, barocker Bau, auch als der "gelbe Palast" bezeichnet, siehe Museet for Samtidskunst